Veale ist der Familienname von:
 Cal Veale, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 John Veale (1922–2006), englischer Komponist und Journalist
 Peter Veale (* 1959), Oboist
 William Veale, Kommandierender Offizier in der Schlacht um Timor

Siehe auch:
 Veal